Thomas Thompson – banchiere e politico britannico (1754-1828)
Thomas W. Thompson – politico e giurista statunitense (1766-1821)
Thomas Thompson – politico neozelandese (1832-1919)
Thomas Larkin Thompson – politico e diplomatico statunitense (1838-1898)
Thomas Thompson – politico australiano (1867-1947)
Thomas Thompson – scrittore e conduttore radiofonico britannico (1880-1951)
Thomas Everett Thompson – accademico britannico (1933-1990), esperto di malacologia ed embriologia
Thomas Thompson – giornalista e saggista statunitense (1933-1982)
Thomas Thompson – crickettista britannico (1938-)
Thomas L. Thompson – biblista e teologo statunitense (1939-)